'''Посере́дник:

  Особа чи установа, організація і т. ін., що сприяє встановленню та здійсненню ділових контактів, торговельних або дипломатичних зносин між ким-, чим-небудь. // Те, що виступає проміжною ланкою у взаємодії між чим-небудь або в процесі перетворення чогось.
 Маркетинговий посередник — фірма, яка допомагає компанії у просуванні, збуті та розповсюдженні її товарів серед клієнтів.
 Фінансовий посередник — фінансові установи (банки, страхові компанії, пенсійні фонди і т. ін.), які акумулюють кошти фізичних та юридичних осіб, а в подальшому надають їх на комерційних засадах позичальникам.
 Посередник в сфері електронного документообігу — фізична або юридична особа, яка в установленому законодавством порядку здійснює приймання, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності електронних документів для задоволення власних потреб або надає відповідні послуги за дорученням інших суб'єктів електронного документообігу.
 Той, хто умовляє когось помиритися. 
 Той, хто сприяє встановленню миру між державами. 
 У міжнародному праві — нейтральна держава чи міжнародна організація, що шляхом посередництва сприяє мирному розв'язанню конфлікту між двома іншими державами.

Див. також
 Маклер
 Брокер

Література 
 1953  — роман

Фільми 
  «Посередник»
  
  Посередник (міні-серіал)

Програмування 
 Посередник (шаблон проектування)

Виноски

Посилання 
 Посередник  // 
ПОСЕРЕДНИК   //Фармацевтична енциклопедія

Посередництво
Медіація
Право
Міжнародне право
Конфліктологія
Міжнародні відносини
Сімейне право
Цивільне право
Бізнес
Маркетинг
Економіка